В список включены все кредитные организации России, у которых в 2012 году была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление банковской деятельности.

В 2012 году Центральным Банком России были отозваны 22 лицензии у кредитных организаций, из которых 19 лицензий были отозваны у банков и 3 — у небанковских кредитных организаций, также у 8 кредитных организаций лицензии были аннулированы. Больше всего отзывов и аннулирований было в апреле и мае — отозвано по 4 и аннулировано по одной лицензии. Меньше всего в марте — ни отзывы, ни аннулирования лицензий не осуществлялись.

Основной причиной для отзыва лицензий у банков в 2012 году стало нарушение банковского законодательства. Почти все учреждения были в этом уличены. Кроме того, среди наиболее распространенных проблем оказались неисполнение требований кредиторов, существенная недостоверность отчетности, достаточность капитала ниже 2 %, размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Легенда 
Список разбит на два раздела по полугодиям 2012 года. Внутри разделов организации отсортированы по месяцам, внутри месяца по датам закрытия, внутри одной даты по номеру документа об отзыве или аннулировании лицензии.

Таблица:
 Дата — дата отзыва/аннулирования лицензии.
 Приказ — номер приказа или иного документа об отзыве/аннулировании лицензии.
 Регион — населённый пункт или регион регистрации банка.
 АСВ — является ли кредитная организация участником системы страхования вкладов.
 Причина — основные причины отзыва или аннулирования лицензии организации.

Выделение строк цветом:
  — выделение светло-зелёным цветом означает, что лицензия организации была аннулирована.
  — выделение светло-жёлтым цветом означает, что лицензия организации была отозвана.

Сокращения:
 АКБ — акционерный коммерческий банк.
 ЗАО — закрытое акционерное общество.
 КБ — коммерческий банк.
 НКО — небанковская кредитная организация.
 ОАО — открытое акционерное общество.
 ООО — общество с ограниченной ответственностью.

1 полугодие 
В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 1-м полугодии 2012 года была отозвана или аннулирована лицензия.

2 полугодие 
В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 2-м полугодии 2012 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Статистика

Закрытие по месяцам

Причины закрытия

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Компании, упразднённые в 2012 году
2012 год в России
Списки банков России, лишённых лицензии